

France 
 Gressy, commune française de Seine-et-Marne

Suisse 
 Gressy, localité et ancienne commune suisse du canton de Vaud

Homonymie de toponyme